Paul Albert Steck (1866-1924), peintre, compositeur, librettiste et fonctionnaire français ;
 Harold Steck (1898-1962), ingénieur du son américain ;
 H. Tipton Steck (1888-1953), scénariste américain ;
 Allen Steck (1926-2023), alpiniste américain ;
 Bruno Steck (1957), joueur puis entraîneur français de football ;
 Ueli Steck (1976-2017), alpiniste suisse ;
 Jessica Steck (1978-), joueuse de tennis sud-africaine.